Vasile Vasilache poate fi:

 Vasile Vasilache (1907 - 1944), regizor și actor român ...
 Vasile Vasilache (scriitor), (1926 - 2008), scriitor din Republica Moldova
 Vasile Vasilache Junior, (n. 1941), compozitor român, fiul actorului și compozitorului Vasile Vasilache
 Vasile Vasilache (stareț), stareț al Mănăstirii Antim

Note